Peter Heuser ist der Name folgender Personen:

* Peter Heuser (Lehrer) (1782/1784–1866), deutscher Lehrer und Schulbuchautor 
 Peter Heuser (Politiker) (1865–1930), deutscher Politiker, MdL Westfalen
 Peter Heuser (Filmschaffender), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Manager 
 Peter Borjans-Heuser (1948–2020), deutscher Lyriker
 Peter Arnold Heuser (* 1967), deutscher Historiker